Аре́ццо:

 Ареццо — город в Италии.
 Ареццо — провинция в Италии.
 Ареццо — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.
 Ареццо, Томмазо (1756—1833) — итальянский кардинал; чрезвычайный посол Святого Престола в Российской империи.